Kambul kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Kambul, Motul, ort, <
 Kambul, Peto, ort,